Niemcy:
 Dinkelsbühl – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Dinkelsbühl – były powiat

Osoby:
 Mikołaj z Dinkelsbühl – teolog